Ruské příjmení Čičerin () nosí více osob:

 Boris Nikolajevič Čičerin (1828–1903), ruský spisovatel a novinář
 Georgij Vasiljevič Čičerin (1856–1924), ruský revolucionář, sovětský politik

Ruská příjmení